Karsch kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Karsch
 Ferdinand Karsch

Robotskapade auktorsförkortningar